Эдит Шарлотт Прайс (; 1872 — 1956) — английская шахматистка, призёр чемпионата мира по шахматам среди женщин (1933), многократная чемпионка Великобритании по шахматам среди женщин.

Биография 
Пять раз побеждала на чемпионатах Великобритании по шахматам среди женщин (1922, 1923, 1924, 1928, 1948). Впервые в этом турнире участвовала в 1912 году, когда финишировала второй, а в 1920 и 1921 году делила первое место, но уступила в дополнительных матчах за звание чемпионки. Ее победа в 1948 году в возрасте 76 лет долгое время считалась рекордным достижением, как самого старого победителя национального чемпионата, и только в 2009 году этот рекорд побил Виктор Корчной, когда победил на чемпионате Швейцарии по шахматам в возрасте 78 лет. Через два года он улучшил свое достижение, когда в 2011 году победил на чемпионате Швейцарии по шахматам уже в возрасте 80 лет.

Два раза участвовала в турнирах за звание чемпионки мира по шахматам. Заняла шестое место в 1927 году в Лондоне и была второй в 1933 году в Фолкстоне за Верой Менчик.

Примечания 

Шахматисты Англии